«Мишень» () — кинофильм режиссёра Артура Пенна.

Сюжет 
Тихая и размеренная жизнь техасца Уолтера Ллойда нарушается известием о пропаже его жены, Данны Ллойд. Она решила провести отпуск в Европе, но исчезла во время путешествия в Париже. Уолтер с сыном Крисом, не принимающим образ жизни отца, немедленно собираются и вылетают во французскую столицу на поиски. Именно здесь сын сделает шокирующее открытие, что его отец — отставной агент ЦРУ, а похищение матери. возможно, связано с его прошлыми делами.

В ролях

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Фильмы Артура Пенна
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы, спродюсированные Дэвидом Брауном
Фильмы Warner Bros.